Bacquet ist der Familienname folgender Personen:

 Achille Bacquet (1885–1956), US-amerikanischer Klarinettist des New Orleans Jazz, Bruder von George Bacquet
 Fabien Bacquet (* 1986), französischer Radrennfahrer
 George Bacquet (1883–1949), auch Baquet, US-amerikanischer Klarinettist des New Orleans Jazz
 Jean-Paul Bacquet (* 1949), französischer Politiker
 Sylvie Andrieux-Bacquet (* 1961), französische Politikerin

Siehe auch:
 Baquet